

Geografia 
 Monagas – Stato del Venezuela

Persone 
 José Gregorio Monagas – politico venezuelano
 José Ruperto Monagas – politico venezuelano
 José Tadeo Monagas – politico venezuelano